Oeser bzw. Öser ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Friedrich Oeser (1717–1799), deutscher Maler und Bildhauer
 Albert Oeser (1878–1959), deutscher Wirtschaftsjournalist
 Albrecht der Oeser (14. Jahrhundert), deutscher Dominikaner-Prior in Augsburg
 Benjamin Oeser (* 1990), deutscher Theaterschauspieler
 Christoph Oeser (* 1956) deutscher Blues- und Jazzpianist
 Erhard Oeser (* 1938), österreichischer Wissenschaftstheoretiker
 Fritz Oeser (1911–1982), deutscher Musikkritiker
 Hans Oeser (1799–1858), hessischer Pfarrer und Politiker
 Hans-Christian Oeser (* 1950), deutscher Übersetzer und Herausgeber
 Hans Ludwig Oeser (1894–1954), deutscher Publizist und Journalist bzw. Kulturfunktionär
 Heinz Oeser (1910–1995), deutscher Röntgenologe und Strahlentherapeut
 Helmut Oeser (* 1929), deutscher Schauspieler

 Ingo Oeser (1930–1998), deutscher Diplomat und Botschafter
 Irmhart Öser (14. Jahrhundert), deutscher Kanoniker in Augsburg; siehe Codex Palatinus Germanicus
 Jennifer Oeser (* 1983), deutsche Leichtathletin
 Kurt Oeser (1928–2007), deutscher Pfarrer und Umweltaktivist
 Marion Estelle Edison-Oeser (1873–1965), Tochter des US-amerikanischen Erfinders und Großindustriellen Thomas Alva Edison
 Markus Oeser (* 1974), deutscher Bauingenieur und Präsident der Bundesanstalt für Straßenwesen
 Max Oeser (1861–1932), Leiter der Städtischen Schlossbücherei Mannheim
 Oscar Adolph Oeser (1904–1983), australischer Psychologe
 Philip Oeser (eigentlich Helmut Müller; 1929–2013), deutscher Maler, Grafiker und Restaurator

 Stephan Meier-Oeser (* 1956), deutscher Philosoph
 Wilhelmine Oeser (1755–1813), deutsche Porträtzeichnerin
 Willy Oeser (1897–1966), deutscher Kirchenmaler und Glaskünstler
 Wolf Oeser (Wolfgang Oeser; * 1938), deutscher Schauspieler
 Wolfgang Oeser (1932–2013), deutscher Fußballspieler
sowie der Name von
 Nyang Ralpacan Nyima Öser (1124–1192), Tertön der Nyingma-Tradition

Siehe auch:
 Dragpa Öser, Personen des tibetischen Buddhismus
 Özer, türkischer männlicher Vorname und Familienname